Bogdan Zalewski (ur. 1965) – dziennikarz radia RMF FM od 1994 roku
 Bogdan Zalewski (ur. 1981) – polski wioślarz
 Bogdan Zalewski  (1954–2013) – historyk